Григорий Ромодановский:
 Ромодановский, Григорий Григорьевич (ум. 1682) — князь, русский государственный и военный деятель XVII в.
 Ромодановский, Григорий Петрович  (ум. 1628) — князь, боярин и воевода.